Џошуа Кенеди (28. август 1982) аустралијски је фудбалер.

Статистика

Спољашње везе 

 National Football Teams

Рођени 1982.
Аустралијски фудбалери
Аустралијски фудбалски репрезентативци